Argentína
Palermo, Buenos Aires legnagyobb kerülete

 Olaszország
Palermo, Szicília legnagyobb városa és közigazgatási székhelye

 USA
Palermo, népszámlálási lakóövezet Kaliforniában